Căpotești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien: 

 Căpotești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Căpotești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui